El término Erídano (Ἠριδανός / Ēridanós) puede referirse a:

En mitología griega, el Erídano era uno de los cinco ríos que cruzaba el Hades.
 El río desaparecido Eridanos.
 El riachuelo Erídanos que fluía en la Antigüedad por Atenas.
La constelación de Erídano.